Flessibilità – in meccanica, l'inverso della rigidezza
Flessibilità – in diritto del lavoro
Flessibilità – delle articolazioni in anatomia